Star Fox (ou Starfox) peut désigner :

Littérature et bande dessinée 
 The Star Fox (1965), un roman de science-fiction de Poul Anderson ;
 Starfox, un personnage des comics Marvel créé en 1973 ;

Jeux vidéo 
 Star Fox (1983), un jeu vidéo développé par Mythicon et édité par Atari ;
 Starfox (1987), un jeu vidéo développé par Realtime Games et édité par Ariolasoft ;
 Star Fox, une série de jeux vidéo éditée par Nintendo ;
 Star Fox (1993), titre au Japon et aux États-Unis du premier opus de cette série, aussi appelé Star Wing en Europe ;
 Star Fox 2, prévu pour être la suite du précédent mais finalement annulé ;
 Star Fox 64 (1997), le second jeu vidéo de la série Star Fox, commercialisé en Europe sous le titre Lylat Wars ;
 Star Fox Adventures (2002), troisième épisode de la série ;
 Star Fox: Assault (2005), quatrième épisode de la série ;
 Star Fox Command (2006), cinquième épisode de la série ;
 Star Fox 64 3D (2011), remake sur Nintendo 3DS du second épisode.
 Star Fox Zero (2016), sixième épisode de la série.